

Semifinais
HJK Helsinki 4-1 PV Helsinki

ÅIFK Turku 5-1 Reipas Viipuri

Final
 HJK Helsinki 4-2 ÅIFK Turku

Ligações externas 
  Finland - List of final tables (RSSSF)
Campeonato Finlandês de Futebol